9X oder 9-X steht für:
 9 mal, siehe Multiplikation
 9X (Fernsehsender), indischer Fernsehsender
 9X Media, indische Musik- und Rundfunkgesellschaft
 AIM-9X, ein Modell des AIM-9 Sidewinder
 New York State Route 9X, ehemaliger Highway in New York City
 Saab 9-X, Konzeptfahrzeug von Saab Automobile aus dem Jahr 2001
 Windows 9x, eine Generation der Microsoft-Windows-Betriebssysteme
 New Axis Airways (IATA-Code), französische Fluggesellschaft

9X